Ohm Krüger („Onkel Krüger“) steht für folgende Personen:

 Karl Krüger (Lehrer) (1907–1997), deutscher Lehrer, Geschichtsdidaktiker und Schulbuchautor
 Paul Kruger (1825–1904), südafrikanischer Politiker

Ohm Krüger steht für:

 Ohm Krüger (Film), deutscher Film von Hans Steinhoff (1941)